Tamga steht für:

 Tamga, eine ausgestorbene Tiergattung des Ediacariums
 Tamga (Fluss), ein Fluss in Kirgisistan
 Tamga (Ort), ein Ort in Kirgisistan
 Tamga Tasch, Findlinge mit buddhistischen Inschriften in Kirgisistan